Éder György (Georg Eder) (1739–1788) német jezsuita rendi pap
Éder György (1788–1870) színész, színigazgató, műfordító 
Éder György (1949–) Kossuth-díjas csellóművész, zenetudós, a Kodály vonósnégyes tagja